Атна ():
 Атна — индейский народ, живущий на юго-востоке Аляски, в районе реки Коппер.
 Атна — язык этого народа.